Magin oder Magín ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Magin (* 1962), deutsche Historikerin   
 François Magin (* 1951), kanadischer Schriftsteller   
 Marcela Magín, argentinische Bratschistin
 Markus Magin (* 1965), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Generalvikar des Bistums Speyer
 Miłosz Magin (1929–1999), polnisch-französischer Pianist und Komponist  
 Theo Magin (* 1932), deutscher Politiker (CDU)
 Ulrich Magin (* 1962), deutscher Autor
 Wolf Magin (1927–2009), deutscher Grafiker und Maler